Safwa peut désigner :
 Safwa, une ville d'Arabie saoudite
les Safwa, un peuple de Tanzanie
le safwa, une langue bantoue